А́ут:

Спортивный термин, обозначающий выход мяча из игры. Аут существует в следующих видах спорта
 Аут в футболе
 Аут в теннисе
 Аут в баскетболе
 Аут в волейболе
 Аут в гандболе

Топонимы
 Аут-Скеррис — группа небольших островов в восточной части архипелага Шетландских островов, Шотландия.
 Аут-Стак — небольшой необитаемый скалистый остров к северу от острова Макл-Флагга в Шетландских островах, Шотландия.

Кинофильмы
 «Аут» (Out) — японский кинофильм 2002 года.